Typhoon kan syfta på:

Eurofighter Typhoon - ett europeiskt stridsflygplan.
Hawker Typhoon – ett brittiskt jakt- och attackflygplan.
Typhoon-klass - rysk / sovjetisk ubåts typ

Se även
 Tyfon (olika betydelser)